Dortmund steht für:

 Dortmund, Stadt in Nordrhein-Westfalen in Deutschland
 Dortmund (Schiff, 1926), deutscher Turbinenfrachter der Deutsch-Australischen Dampfschiffs-Gesellschaft (DADG)
 Dortmund (Rose), Rosensorte